Weihenberg steht für:
 Kloster Weihenberg, ein ehemaliges Kloster in Bayern
 Weihenberg (Asperg), ein auf- bzw. abgegangener Ort in Baden-Württemberg